Малая Петрико́вка () — село,
Петриковский поселковый совет,
Петриковский район,
Днепропетровская область,
Украина.
До 2016 года село носило название Червонопартизанское .

Код КОАТУУ — 1223755109. Население по переписи 2001 года составляло 1917 человек .

Географическое положение 
Село Малая Петриковка находится на берегу реки Чаплинка,
выше по течению примыкает село Хуторское,
ниже по течению примыкает пгт Петриковка.
Примыкает к селу Лобойковка.
К селу примыкает большой массив прудов рыбного хозяйства (~1000 га).
Через село проходят автомобильные дороги ,  и .

Экономика 
 ФХ «Бородавка».

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины